Mužská dvouhra Mutua Madrid Open 2018 probíhala v první polovině května 2018. Do singlové soutěže madridského tenisového turnaje nastoupilo padesát šest hráčů. Z kvalifikace se probojovalo sedm tenistů po výhrách ve dvou kolech.

Obhájcem titulu byl španělský první hráč světa Rafael Nadal, kterého mezi poslední osmičkou hráču – v repríze finále 2017 – vyřadil Rakušan Dominic Thiem, čímž ukončil Španělovu antukovou neporazitelnost čítající 21 zápasů a 50 setů. Naposledy předtím Nadal na antuce prohrál právě s Thiemem ve čtvrtfinále květnového Rome Masters 2017. Rakušan tak snížil pasivní bilanci vzájemných utkání na 3–6 a po Djokovićovi a Gaudiovi se stal třetím tenistou na túře ATP, který Španěla na antuce porazil alespoň třikrát.

Po Monaku a Barceloně se Rafael Nadal ocitl ve stejné situaci na třetím turnaji za sebou, když pro setrvání na čele světové klasifikace musel získat titul. Po čtvrtfinálovém vyřazení se staronovou světovou jedničkou v pondělí 14. května 2018 stal Roger Federer, který se rozhodl celou antukovou část sezóny vynechat.

Do prvního kariérního čtvrtfinále série Masters postoupil osmý hráč světa Kevin Anderson z Jihoafrické republiky, když všech deset předchozích zápasů v této fázi prohrál. Ve třísetovém duelu zdolal srbského kvalifikanta Dušana Lajoviće.

Vítězem se stal druhý nasazený, 21letý Němec Alexander Zverev, jenž ve finále zdolal rakouskou turnajovou pětku Dominica Thiema po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. V probíhající sezóně si tak, po triumfu na BMW Open v předcházejícím týdnu, připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo osmý singlový titul na okruhu ATP Tour a třetí ze série Masters. Zverev během soutěže neztratil žádný set ani podání a jedinou brejkovou příležitost soupeřů, ve třetím kole proti Leonardu Mayerovi, odvrátil. Šňůru neporazitelnosti protáhl na devět utkání a osmnáct setů, jeho bilance na antuce v roce 2018 pak činila 12–1.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených hráčů obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Mutua Madrid Open 2018